А́ртур Адэр Ха́ртман (; 12 марта 1926, Нью-Йорк — 16 марта 2015, Вашингтон) — американский , посол США во Франции при Д. Картере и посол США в СССР при Р. Рейгане.

Член Совета по международным отношениям, Американской дипломатической академии, Французского американского фонда, консультативного совета Брукингского института.

Биография 
В 1944—1946 годах служил в армейской авиации США.

Окончил Гарвардский университет (1947) и одновременно со службой в Госдепартаменте в 1947—1948 годах слушатель Гарвардской школы права. Работал в европейской администрации «Плана Маршалла», затем много лет в Государственном департаменте. 

В 1974—1977 годах помощник госсекретаря США по делам Европы.

В 1977—1981 годах посол США во Франции.

В 1981—1987 годах посол США в СССР.

Поддерживал Джона Керри на президентских выборах в США 2004 года.

Награждён орденом Почётного легиона (2004).

Скончался 16 марта 2015 года в округе Колумбия в возрасте 89 лет.

Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Гарвардской школы права
Персоналии:Совет по международным отношениям
Послы США во Франции
Послы США в СССР